Сражение у Куддалора (, ) — морское сражение, состоявшееся 20 июня 1783 года во время войны за независимость США между французской эскадрой коммодора Пьера-Андрэ де Сюффрена и английской эскадрой контр-адмирала Эдварда Хьюза, в Бенгальском заливе у Куддалора. Сражение стало последним между этими двумя командирами и состоялось уже после заключения мира в Европе, но ещё до наступления новостей об этом событии в Ост-Индии. Французская эскадра деблокировала осаждённый Куддалор, отогнав в море превосходящую британскую эскадру и дав ей 20-го числа бой, закончившийся победой французских морских сил.

Сражение у Куддалора стало заключительным сражением войны за независимость США.

Состав сил

Эскадра Хьюза

Эскадра де Сюффрена

Ссылки 
 Мэхэн Алфред Тайер. Влияние морской силы на историю 1660—1783

Сражения по алфавиту
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Франции
Сражения в Индийском океане
Куддалор
Сражения 1783 года